Крю́гер (Krüger, Kruger, Krueger) — фамилия немецкого происхождения, означающая трактирщика, хозяина кабака, корчмы ( - кувшин).

Известные носители

А 
 Крюгер, Адальберт (1832—1896) — немецкий астроном.
 Крюгер, Алан (1960—2019) — американский экономист.
 Крюгер, Александр Фердинандович (1861 — ?) — русский архитектор.
 Крюгер, Альма (1871—1960) — американская актриса театра и кино.
 Крюгер, Анника (более известна под фамилией Бекстрём; 1927—2022) — шведский переводчик, писатель.

Б 
 Крюгер, Барбара (род. 1945) — американская постмодернистская художница.
 Крюгер, Бернхард (1904—1989) — штурмбаннфюрер СС.

В 
 Крюгер, Валерий Августович (1890—1958) — советский ботаник, геоботаник, профессор, заведующий кафедрой ботаники Пермского университета (1934—1957).
 
 Крюгер, Вернер (1910—-2003) — немецкий инженер, изобрёл Щиток Крюгера.
 Крюгер, Вильгельм (1820—1883) — немецкий пианист, композитор.

Г 
 Крюгер, Ганс (1909—1988) — немецкий сельскохозяйственный инспектор, гауптштурмфюрер СС, военный преступник.

Д 
 Крюгер, Джастин (род. 1986) — профессиональный немецкий хоккеист, защитник.
 Крюгер, Джастин — американский социальный психолог.
 Крюгер, Джимми (1917—1987) — южноафриканский политик режима апартеида, министр юстиции полиции и тюрем в 1974—1979.
 Крюгер, Джон-Генри (род. 1995) — венгерский шорт-трекист американского происхождения.
 Крюгер, Диана (род. 1976) — немецкая актриса и фотомодель.

И 
 Крюгер, Ивар (1880—1932) — шведский промышленник.
 Крюгер, Иоганн Генрих Луи (1857—1923) — немецкий математик и геодезист.
 Крюгер, Иоганн (1598—1662) — немецкий композитор и музыковед.

Й 
 Крюгер, Йоаннетта (род. 1973) — южноафриканская теннисистка.

К 
 
 Крюгер, Кэндес (род. 1976) — американская модель, журналист, певица, телеведущая и победительница Мисс США 2001.

Л 
 Крюгер, Лисси (более известна под фамилией Линд; 1892—до 1938) — немецкая актриса.

М 
 Крюгер, Майк (род. 1972) — басист постгранжевой группы Nickelback, старший брат Чеда Крюгера.
 Крюгер, Майрон (род. 1942) — американский компьютерный художник.
 Крюгер, Мария (1904—1999) — польская писательница.
 Крюгер (Заринская), Мария Фёдоровна (1900—1989) — советский хоровой дирижёр, педагог. Дочь архитектора Ф. Э. Крюгера.
 Крюгер, Маркус (род. 1990) — шведский хоккеист, центральный нападающий.

Н 
 Крюгер, Нильс (1858—1930) — шведский художник.

О 
 Крюгер, Оксана Романовна (род. 1982) — датская шахматистка.
 Крюгер, Освальд (1598—1655) — математик, архитектор, астроном Великого княжества Литовского
 Крюгер, Отто (1885—1974) — американский актёр.
 Крюгер, Отто Оскарович (1893—1967) — советский историк, филолог, папиролог, эпиграфист, египтолог, эллинист.

П 
 Крюгер, Павел Вильгельм Антон (1840—1926) — немецкий юрист, педагог, специалист по римскому праву.
 
 Крюгер, Петер (1580—1639) — немецкий математик, астроном и поэт.
 Крюгер, Пол (род. 1985) — американский футболист.

Р 
 Крюгер, Ральф (род. 1959) — немецкий хоккеист, тренер и спортивный функционер.
 Крюгер, Роберт (1935—2022) — американский политик и дипломат, сенатор США от штата Техас.
 Крюгер, Роланд (род. 1974) — немецкий пианист.
 Крюгер, Рубен (1970—2010) — южноафриканский регбист, фланкер, чемпион мира 1995 года, бронзовый призёр чемпионата мира 1999 года.

С 
 Крюгер, Симен Хегстад (род. 1993) — норвежский лыжник.

У 
 Крюгер, Уолтер (1881—1967) — американский генерал.

Ф 
 Крюгер, Фёдор Эдуардович (Фридрих Якоб Вильгельм; 1863—1921) — архитектор, автор построек в Санкт-Петербурге, Осташкове и Новгороде. Сын архитектора Э. Ф. Крюгера.
 Крюгер, Феликс (1874—1948) — немецкий психолог и философ.
 Крюгер, Флориан (род. 1999) — немецкий футболист.
 Крюгер, Франц (1797—1857) — немецкий художник, портретист.
 Крюгер, Франц (род. 1975) — южноафриканский и финский легкоатлет, метатель диска.
 Крюгер, Фридрих Вильгельм (1894—1945) — немецкий военачальник во Второй мировой войне, обергруппенфюрер СС и генерал войск СС, один из руководителей оккупационного режима в Польше, кавалер Рыцарского креста.

Х 
 Крюгер, Харди (1928—2022) — немецкий актёр.
 Крюгер, Хорст (1919—1999) — немецкий писатель.

Ч 
 Крюгер, Чарли (1937—2021) — игрок в американский футбол.
 Крюгер, Чед (род. 1974) — вокалист и гитарист постгранжевой группы Nickelback, младший брат Майка Крюгера.

Э 
 
 Крюгер, Элеонора Альбертовна (1901—1954) — самозванка, выдававшая себя за «чудом спасшуюся великую княжну Анастасию Николаевну».
 Крюгер, Элизабет () — американский сценарист и продюсер.
 Крюгер, Эльза (1915—2005) — секретарь и вероятная любовница Мартина Бормана.
 Крюгер, Эммануил Эдуардович (1865—1938) — российский скрипач и музыкальный педагог.
 Крюгер, Энн (род. 1934) — американский экономист.
 Крюгер, Эрен (род. 1972) — американский сценарист и продюсер.
 Крюгер, Эрнест Эдуардович (1889—1941) — инженер-конструктор, кораблестроитель. Сын архитектора Э. Э. Крюгера
 Крюгер, Эшлин (род. 2004) — американская профессиональная теннисистка.

Составные фамилии 
 Крюгер Грей, Джордж (1880—1943) — английский художник и дизайнер.

Прочее 
 Крюгер — национальный парк ЮАР.
 Фредди Крюгер — персонаж серии фильмов «Кошмар на улице Вязов».
 Крюгер — крупный ударный кратер в юго-западной области видимой стороны Луны.
 Крюгер 60 — двойная звездная система в созвездии Цефея, расположенная в 13 световых годах от Солнца.
 Крюгер-ту-Кэньонс — биосферный резерват в ЮАР.
 «Дядюшка Крюгер» — немецкий фильм.

См. также 
 
 Телеграмма Крюгеру — послание, направленное германским кайзером Вильгельмом II президенту Южно-Африканской Республики Паулю Крюгеру 3 января 1896 года.
 Проекция Гаусса — Крюгера — поперечная цилиндрическая равноугольная картографическая проекция.
 Эффект Даннинга — Крюгера — эффект метакогнитивного искажения в психологии.
 Битва в парке Крюгера — любительское видео, получившее огромную популярность на видео-сервисе YouTube.
 Кругер, Яков Маркович

Примечания